SMHA kan syfta på: 

 Sveriges militärhistoriska arv
 Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, numera SMHI